La Prva liga Republike Srpske 2007-2008 è stata la tredicesima edizione del campionato della Repubblica Srpska, la sesta come seconda divisione del campionato bosniaco di calcio.

Squadre partecipanti

Classifica 
 Jedinstvo Crkvina penalizzato di 2 punti per lo sciopero dei suoi calciatori (0-3 a tavolino a favore del Drina Zvornik, 19ª giornata). A fine campionato la società viene retrocessa nel campionato più basso della Bosnia Erzegovina: Područna liga Doboj-Est, 6ª divisione.

Legenda:
      Promosso in Premijer Liga 2008-2009.
      Retrocesso in Druga liga Republike Srpske.
      Escluso dal campionato.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati
 La 10ª giornata, in programma il 6 e 7 ottobre 2007, è stata posticipata di tre giorni per lutto (morte di Milan Jelić, presidente della Federazione calcistica della Republika Srpska).

Marcatori

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Premijer Liga 2007-2008
 Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine 2007-2008
 Kup Bosne i Hercegovine 2007-2008
 Kup Republike Srpske 2007-2008

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 Scheda su futbol24
 fsrs
 rs-sport 
 bihsoccer

Calcio nel 2007
Calcio nel 2008
Edizioni della Prva liga Republike Srpske